Леони́д Арка́дьевич Деся́тников (род. 16 октября 1955, Харьков) — советский и российский композитор. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2003). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2004).

Биография 
Родился в Харькове в еврейской семье. Родители — участник Великой Отечественной войны Аркадий Львович Десятников (1925—1987), уроженец Покотилова, и Шейва Лейбовна Десятникова (1926—2014) — работали бухгалтерами. В 1973 окончил Харьковскую среднюю специальную музыкальную школу-интернат по классу теории музыки И. Н. Дубинина и Н. С. Тышко. По композиции обучался факультативно в классе Л. Ф. Шукайло и брал частные уроки у В. С. Бибика.

В 1978 окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции у профессора Бориса Арапова и по классу инструментовки у профессора Бориса Тищенко.

В 1987 году состоялась первая аудиозапись и телевизионная съемка молодого композитора для Центрального телевидения, инициатором которой была редактор Главной редакции музыкальных программ Елена Карпова.

В 2003 году Десятникову присуждена Государственная премия РФ — за спектакль Государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина (Александринского) «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя (в области литературы и искусства).

В 2009—2010 годах работал музыкальным руководителем Большого театра России.

Творчество 
Основные сочинения: опера «Дети Розенталя»; камерная опера «Бедная Лиза»; балеты «Утраченные иллюзии» и «Opera»; «Дар» — кантата на стихи Державина; «Любовь и жизнь поэта», вокальный цикл на стихи Д. Хармса и Н. Олейникова; «Свинцовое эхо» для голоса(ов) и инструментов на стихи Дж. М. Хопкинса; «The Rite of Winter 1949», симфония для хора, солистов и оркестра.

С 1996 года интенсивно сотрудничает с Гидоном Кремером как композитор («Wie der Alte Leiermann…»; камерная версия «Эскизов к Закату», «Русские сезоны») и аранжировщик произведений Астора Пьяццоллы. В 1996—1998 годах сделал свободную транскрипцию «Времен года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы для скрипки и струнного оркестра. В каждую часть этого цикла он включил несколько цитат из «Времён года» Антонио Вивальди, учитывая различия сезонов в северном и южном полушариях, например, в «Verano Porteño» («Лето») добавил элементы «L’Inverno» («Зимы») Вивальди.

Автор музыки к художественным фильмам: «Закат», «Прикосновение», «Затерянный в Сибири», «Подмосковные вечера», «Серп и молот», «Мания Жизели», «Дневник его жены», «Москва» (Гран при на Фестивале кино- и медиамузыки в Бонне за лучший саундтрек, 2000), «Пленный», «Мишень» (удостоен Национальной кинопремии «Ника» за 2011 год в номинации «Лучшая музыка к фильму»),«Ван Гоги» (удостоен Национальной кинопремии «Ника» за 2018 год в номинации «Лучшая музыка к фильму».

Список произведений

Оперы и другие произведения для музыкального театра 
 Бедная Лиза — одноактная опера, либретто Леонида Десятникова по повести Карамзина (1976, ред. 1980).
 Никто не хочет петь, или Браво-брависсимо, пионер Анисимов — комическая опера для детей в двух актах, либретто Бориса Чабана (1982).
 Витамин роста — одноактная классическая опера для детей, для солистов и фортепиано по поэме Олега Григорьева (1985).
 Царь Демьян — ужасное оперное представление (коллективный авторский проект), либретто Елены Поленовой по народной драме «Царь Максимилиан» (2001). Премьера — 20 июня 2001 года на сцене Малого драматического театра — Театра Европы в рамках фестиваля «Звезды белых ночей».
 Дети Розенталя — опера в двух актах, либретто Владимира Сорокина (2004). Премьера — Большой театр России, 23 марта 2005 год (реж. Эймунтас Някрошюс). Специальный приз жюри на фестивале «Золотая маска» (2006).
 Утраченные иллюзии − балет в трех актах, либретто Владимира Дмитриева (в редакции Гийома Гальена) по мотивам одноименного романа О. де Бальзака (2011). Премьера − Большой театр, 24 апреля 2011 года (балетмейстер-постановщик Алексей Ратманский).
 Опера − балет с пением в одном акте, либретто Леонида Десятникова и Карлы Мускио на основе текстов Пьетро Метастазио (2013). Премьера − Ла Скала, 17 декабря 2013 года (балетмейстер-постановщик Алексей Ратманский).

Музыка для оркестра 

 Эскизы к закату, версия для симфонического оркестра (1992).

Вокальная и хоровая музыка 
 Три песни на стихи Тао Юаньмина для голоса и фортепиано (1974).
 Пять стихотворений Тютчева для сопрано и фортепиано (1976).
 Три песни на стихи Джона Чиарди для сопрано и фортепиано (1976).
 Две русские песни для голоса и фортепиано на стихи Р. М. Рильке (1979)
 Дар, кантата для тенора, мужского хора и инструментального ансамбля на стихи Г. Р. Державина (1981, ред. 1997).
 Букет для смешанного хора на стихи О. Григорьева (1982)
 Пинежское сказание о дуэли и смерти Пушкина, кантата для ансамбля солистов и камерного оркестра, слова народные в записи и обработке Б. Шергина (1983).
 Любовь и жизнь поэта, вокальный цикл для тенора и фортепиано на стихи Даниила Хармса и Николая Олейникова (1989).
 Свинцовое эхо для голоса(ов) и инструментов на стихи Дж. М. Хопкинса (1990).
 [[The Rite of Winter 1949 |The Rite of Winter 1949]], симфония для хора, солистов и оркестра (1998, ред. 2006).
 Русские сезоны для сопрано, скрипки и камерного оркестра на русские народные тексты (2000).
 Москва,  песни советских композиторов и другие фрагменты музыки к одноименному фильму для неакадемического голоса, сопрано, меццо-сопрано и инструментального ансамбля (2000).
 The Secret Land для голоса и фортепиано на стихи Р. Грейвза (2001).
 Письмо отцу для голоса и фортепиано на текст письма Г. Кремера (2007).

 Камерная музыка 
 Вариации на обретение жилища для виолончели и фортепиано (1990).
 Эскизы к закату, версия для флейты, кларнета, скрипки, контрабаса и фортепиано (1996).
 Hommage á Piazzolla, два танго в транскрипции для скрипки, контрабаса, фортепиано и бандонеона (1996):
 1. «Счастье мое» (Е.Розенфельд);
 2. «Утомленное солнце» (Е. Петербуржский).
 Wie der alte Leiermann… для скрипки и фортепиано (1997).
 По канве Астора для фортепианного квартета (1999).
 Возвращение для гобоя, кларнета и струнного квартета (2007).

 Сочинения для фортепиано 
 Альбом для Айлики для фортепиано в четыре руки (1980).
 Отзвуки театра, сюита (1985).
 Du côté de shez swan (В сторону Лебедя) для двух фортепиано (2002).
 Буковинские песни, 24 прелюдии для фортепиано (2017)

Обработки, транскрипции 
 Бах, Иоганн Себастьян. Сарабанда из клавирной партиты № 6, BWV 830. Обработка для шести струнных инструментов.
 Пьяццолла, Астор. Chiquilin de Bachin. Обработка для скрипки, альта и виолончели.
 Пьяццолла, Астор. Cuatro Estaciones Porteñas (Времена года в Буэнос-Айресе). Обработка для скрипки и струнного оркестра (1996-98).
 Пьяццолла, Астор. La Calle 92. Обработка для скрипки, альта и виолончели.
 Пьяццолла, Астор. Maria de Buenos Aires (Мария из Буэнос-Айреса), танго-оперита. Оркестровая редакция (1997).
 Пьяццолла, Астор. Rio Sena. Обработка для скрипки, альта и виолончели.
 Пьяццолла, Астор. Tango Ballet. Обработка для скрипки и струнного оркестра (1997).
 Шостакович, Дмитрий Дмитриевич. Предисловие к полному собранию моих сочинений и краткое размышление по поводу этого предисловия для баса и фортепиано, соч. 123. Обработка для баса и камерного оркестра.

Музыка к спектаклям 
 2002 — «Ревизор» Н. В. Гоголя (Александринский театр, режиссёр — Валерий Фокин).
 2003 — «Дама с собачкой» А.П. Чехова (МТЮЗ, режиссёр — Кама Гинкас).
2006 — «Живой труп» Л. Н. Толстого (Александринский театр, режиссёр — Валерий Фокин).
 2008 — «Женитьба» Н. В. Гоголя (Александринский театр, режиссёр — Валерий Фокин).

Музыка к фильмам 

 1990 — Закат
 1991 — Затерянный в Сибири
 1992 — Прикосновение
 1994 — Подмосковные вечера
 1994 — Серп и молот
 1995 — Мания Жизели
 1996 — Кавказский пленник
 1996 — Тот, кто нежнее
 2000 — Дневник его жены
 2000 — Москва
 2002 — Олигарх
 2005 — Космос как предчувствие
 2008 — Пленный
 2011 — Мишень
 2018 — Ван Гоги

Общественная позиция 
В октябре 2008 года подписал открытое письмо-обращение в защиту и поддержку освобождения юриста нефтяной компании ЮКОС Светланы Бахминой.

Дискография 
 Jerusalem Quartet, Hila Baggio (soprano). The Yiddish Cabaret. Harmonia Mundi, 2019.

Примечания

Ссылки 

 Дети Розенталя. Синопсис
 Интервью 2003
 Интервью 2004
 Интервью 2005
 Интервью 2015
 Лекция Л.Десятникова о Чайковском (2015)
 Интервью перед фестивалем 2015 года
 Константин Учитель. Эскизы к дару
 Юбилейная статья в «Известиях»
 Дм. Ренанский о Л. Десятникове
 Леонид Десятников:  (интервью с И.Любарской)
 Интервью 2016 года
 Интервью 2017 года

Оперные композиторы России
Кинокомпозиторы России
Композиторы-минималисты
Лауреаты премии «Золотая маска»
Лауреаты премии «Ника»
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Воспитанники ХССМШи
Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства
Призёры «Кинотавра»
Лауреаты премии «Белый слон» (Россия)